

Pessoas
Karel Schwarzenberg

Localidades

Schwarzenberg (Saxônia)

Schwarzenberg (Lucerna)

Desambiguação